Luftflotte steht für

allgemein:
 Luftflotte, Gesamtheit aller Flugzeuge und Hubschrauber einer militärischen Luftfahrtorganisation

speziell:
 KG Sr. Tollität Luftflotte
 Luftflotten der United States Air Force
 Die Luftflotte, Untertitel Amtliches Blatt des Deutschen Luftflotten-Vereins, illustrierte Zeitschrift des Deutschen Luftflottenvereins, erschien von 1908 bis 1919
 Luftflotte Reich
 Luftflotte 1
 Luftflotte 2
 Luftflotte 3
 Luftflotte 4
 Luftflotte 5
 Luftflotte 6

umgangssprachlich:
 das ehemalige Luftflottenkommando der Luftwaffe